De polis Chaeronea was meermaals het toneel van een belangrijke slag in de Westerse geschiedenis.
Slag bij Chaeronea (338 v.Chr.): Philippus II van Macedonië behaalt de overwinning op de coalitie van Griekse poleis.
Slag bij Chaeronea (245 v.Chr.): de Aetolische Bond behaalt een overwinning op de Boeotische Bond.
Slag bij Chaeronea (86 v.Chr.): Lucius Cornelius Sulla brengt het leger van Mithridates VI van Pontus een verpletterende nederlaag toe.
Slag bij Chaeronea (1311): het Catalaanse kruisvaardersleger verslaat het "Frankisch" bij Chaeronea. Hierdoor heersen de Catalanen tot 1380 over Centraal-Griekenland.